Punani har flere betydninger:

 Punanai, Sri Lanka, en lille landsby gjort berømt i 1920 af en mand-ædende leopard
 "Punani" – Jamaicansk patois betegnelse for vagina eller vulva, der anvendes som slang i amerikansk engelsk
 "Punani" – Hawaiiansk slang for "vagina" eller "vulva", stammer fra Hawaii ordet "puanani" som betyder "smuk blomst"
 "Punani" – er en brun bønne, som dyrkes i Himalaya. Den har en symbolsk værdi i religiøse ritualer, der holdes til ære for gudinden for frugtbarhed.